Międzygórze (Klein-Polen), een plaats in het Poolse district Olkuski, woiwodschap Klein-Polen
 Międzygórze (Neder-Silezië), een plaats in het Poolse district Kłodzki, woiwodschap Neder-Silezië
 Międzygórze (Pommeren), een plaats in het Poolse district Bytowski, woiwodschap Pommeren